Golo Brdo je ime več naselij v Sloveniji in izven nje:
 Golo Brdo, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Golo Brdo, Virovitica (Hrvaška)
 Golo Brdo, Kaptol (Hrvaška)
 Golo Brdo, Kneževo (Bosna in Hercegovina)
 Golo Brdo, občina Medvode
 Golo Brdo, občina Brda
 Golo Brdo (alb. Golloborda), geografsko področje v Albaniji, kjer živi makedonska manjšina (Mala Prespa in Golo Brdo)

Naselja v Sloveniji